Archias (griechisch Ἀρχίας) ist der Name folgender Personen:

 Archias (Oikist), Gründer der Kolonie Syrakus 
 Archias von Kamarina, Oberhaupt der syrakusanischen Partei 
 Archias (Theben), thebanischer Oligarch 
 Archias (Architekt), Erbauer des Palastschiffes Syracusia für Hieron II. von Syrakus, um 240 v. Chr. 
 Archias (Schauspieler), Schauspieler aus Thurioi
 Archias (Statthalter) (†	um 158/157 v. Chr.), Statthalter von Zypern
 Archias (Bildhauer), griechischer Bildhauer des 1. Jahrhunderts v. Chr., Sohn eines Apollonios von Marathon
 Archias von Alexandria, Grammatiker des 1. Jahrhunderts 
 Archias (Epigrammatiker), Verfasser von in der Anthologia Palatina überlieferten Epigrammen
 Aulus Licinius Archias (um 118 v. Chr.–??), Dichter